Асопос — греческий топоним. Может означать:

 Асопос (река, впадает в Эгейское море) — река в Беотии.
 Асопос (приток Сперхиоса) — приток Сперхиоса.
 Асопос (река, впадает в Ионическое море) — река на Пелопоннесе.
  — древний город.
 Асопос (Лакония) — деревня в общине (диме) Монемвасия.

Другое 
 Асоп (мифология) — речной бог.